Julio Roca ist der Name folgender Personen:

* Julio Argentino Roca (1843–1914), argentinischer General und Politiker, Präsident von 1880 bis 1886 und von 1898 bis 1904
 Julio Argentino Pascual Roca (1873–1942), argentinischer Politiker und Diplomat